Мэттью Стивен Шульц (, род. 3 июля 1972, Сент-Луис, Миссури, США) — американский актёр и музыкант, наиболее известный по ролям в фильмах «Форсаж», «Блэйд 2», «Перевозчик», «7 мумий» и «Форсаж 5».

Биография 
Американский актёр Мэтт Шульц родился в Сент-Луисе, Миссури, США. В 16 лет переехал в Атланту, где изучал гитару в Институте Музыки. После окончания института в 1992 году собирался заниматься музыкой в Лос-Анджелесе, но стал актёром и моделью. Первый серьёзный дебют в кино состоялся в фильме «Блэйд» (1998).

Фильмография

Примечания

Ссылки